Washoe ist die Bezeichnung für

Washoe (Sprache)
Washoe (Volk)
Washoe County
Washoe (Schimpansin)